Harem, u islamu, naziv za sve ono što je zabranjeno, npr. dio kuće koji je rezerviran za žene, gdje je pristup muškarcima zabranjen

Sirija
 Harem (grad)
 Harem (nahija)
 Harem (okrug)